In 2000 werd het 22ste Campeonato Sul-Mato-Grossense gespeeld voor clubs uit de Braziliaanse staat Mato Grosso do Sul. De competitie werd georganiseerd door de Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul en werd gespeeld van 18 maart tot 2 juli. Comercial werd kampioen.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Groep C

Tweede fase

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Sul-Mato-Grossense
Sul